Майк А́ндерсон (; ) — канадский кёрлингист, чемпион мира по кёрлингу среди смешанных команд.

В составе смешанной сборной Канады участник  (стали чемпионами). . В составе юниорской сборной Канады участник зимней Универсиады 2009 (заняли шестое место).

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом "Mike Anderson"
 Профиль на сайте Laurier Golden Hawks
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу